Der Krieg unter den Dächern (russisch Война под крышами Woina pod kryschami) steht für:

 Der Krieg unter den Dächern (Roman), Roman von Ales Adamowitsch
 Der Krieg unter den Dächern (Film), erster Film einer auf dem gleichnamigen Roman basierenden Dilogie von Wiktar Zimafejewitsch Turau